Бибеску () — румынская фамилия.

Известные носители:
 Георгий III Дмитрий Бибеску (1804—1873) — господарь Валахии (1843—1848).
 Бибеску, Георге Валентин (1880—1941) — румынский аристократ, пионер авиации и автомобильной промышленности в Румынии.
 Бибеску, Елена (1855—1902) — румынско-французская пианистка, аристократка и меценатка.
 Бибеску, Марта (1886—1973) — румынская и французская писательница, общественный деятель Румынии.